Pirner steht für:

Unternehmen:
 Pirner & Franz, 1881 gegründete Kunstgießerei, Königlich Sächsische Hoflieferantin in Dresden

Personen:
 Christian Pirner (1883–1968), General der Polizei, Chef der bayerischen Landespolizei 1930/33 
 Dave Pirner (* 1964), US-amerikanischer Sänger und Gitarrist, Frontmann der Band Soul Asylum
 Gitti Pirner (* 1943), deutsche Pianistin und Hochschullehrerin
 Johann-Heinrich Pirner (1834–1908), deutscher Vizeadmiral
 Manfred L. Pirner (* 1959), deutscher evangelischer Theologe und Hochschullehrer
 Maxmilián Pirner (1854–1924), böhmischer Maler und Grafiker

Geographie:
 Pirnerberg, Berg auf Südgeorgien, Südatlantik
 Kap Pirner, Landspitze in Südgeorgien, Südatlantik

Siehe auch:
 Birner